Гай Сулпиций Гал може да се отнася за:

 Гай Сулпиций Гал (консул 243 пр.н.е.)
 Гай Сулпиций Гал (консул 166 пр.н.е.)